Brașoveanu:
 Cosma Brașoveanu (* ?), un actor român de cinema din generația lui Florin Piersic
 Mihai Brașoveanu (* 1986), un comentator sportiv
 Rodica Ojog-Brașoveanu (1939, București  2002), o scriitoare

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania